La Coupe de Corée du Sud de football ou Hana Bank FA Cup du nom de son sponsor Hana Bank est créée en 1996. La compétition est ouverte aux clubs enregistrés à la fédération sud-coréenne au-delà des professionnels de la K-League et de la N-League (en particulier des équipes corporatives et universitaires).

Dans le cadre de la préparation de la Coupe du monde 2002, l'organisation de coupes nationales a constitué un progrès notable dans la structuration du football professionnel sud-coréen.

Les Pohang Steelers et les Suwon Samsung Bluewings sont les clubs les plus titrés avec quatre victoires chacune.

Histoire

Palmarès

Bilan par club

Bilan par ville / région 

Coupe de Corée du Sud de football